Sukodono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukodono (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,12, long 110,96), 
 Kelurahan Sukodono, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Sukodono (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,88, long 110,60), 
 Desa Sukodono (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,63, long 110,68), 
 Kecamatan Sukodono (distrikt i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,40, long 112,68), 
 Desa Sukodono (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,39, long 112,68), 
 Desa Sukodono (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,99, long 111,90), 
 Kecamatan Sukodono (distrikt i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,10, long 113,24), 
 Desa Sukodono (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,31, long 112,78), 

Robotskapade Indonesienförgreningar